Le nom Marika Vunibaka est porté par les personnes suivantes :
 Marika Vunibaka (1974- ), un joueur de rugby à XV international fidjien ;
 Marika Vunibaka (1994- ), un joueur de rugby à XV fidjien ;